Eine Tiruvalluvar-Statue befindet sich unter anderem in:

 der indischen Stadt Bengaluru, siehe Tiruvalluvar-Statue (Bengaluru).
 der indischen Stadt Kanyakumari, siehe Tiruvalluvar-Statue (Kanyakumari).